Pearl Harbor – zatoka i baza marynarki wojennej USA na Hawajach
 Atak na Pearl Harbor – japoński nalot na bazę amerykańskiej United States Navy
 Pearl Harbor – amerykański film wojenny z 2001 r. w reżyserii Michaela Baya